Merchez oder Mérchez ist der Familienname folgender Personen:
Désiré Mérchez (1882–1968), französischer Schwimmer und Wasserballspieler
Marianne Merchez (* 1960), belgische Astronautin